Toto je seznam obcí v departementu Haute-Saône ve Francii, jichž je celkem 545:

Reference

Externí odkazy 
 

 
Haute-Saône